Ejército bezeichnet: 

 Ejército del Aire, die spanischen Luftstreitkräfte;
 Ejército de Liberación Nacional (Bolivien), bolivianische Guerillabewegung der 1960er und 1970er Jahre
 Ejército de Liberación Nacional (Kolumbien), kolumbianische Guerillabewegung
 Ejército de Tierra, das Gros der spanischen Landstreitkräfte
 Ejército Popular Revolucionario, mexikanische Guerillagruppe in Guerrero, Oaxaca und Chiapas
 Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, mexikanische Guerillagruppierung in Guerrero
 Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mexikanische Guerillaorganisation in Chiapas

Ejército ist der Name folgender Personen: